

Лавочне — село, Уфимський район, Башкортостан

Лавочне — село, Стрийський район, Львівська область
 Лавочне — залізнична станція Львівської залізниці
 Лавочне — сільська гміна у 1934—1939 роках, Стрийський повіт, Станиславівське воєводство